San juanes puede referirse a:
El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.